L'uomo del miracolo (The Miracle Man) – film del 1919 diretto da George Loane Tucker
 The Miracle Man – film del 1932 diretto da Norman Z. McLeod